Лопатово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лопатово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Лопатово — деревня в Себежском районе Псковской области.